Армии Войска Польского во время Польской кампании вермахта (1939)
 Армия «Варшава» () — сформирована 8 сентября 1939
 Армия «Карпаты»  — сформирована 11 июля 1939
 Армия «Краков» () — сформирована 23 марта 1939
 Армия «Лодзь» () — сформирована 23 марта 1939
 Армия «Люблин» () — сформирована 4 сентября 1939
 Армия «Модлин» () — сформирована 23 марта 1939
 Армия «Познань» () — сформирована 23 марта 1939
 Армия «Поморье» () — сформирована 23 марта 1939
 Армия «Пруссы» () — сформирована в июне 1939

Армии Войска Польского в составе РККА СССР
 1-я армия (Войско Польское) — 16 марта 1944 — 22 августа 1945
 2-я армия (Войско Польское) — 8 августа 1944 — 22 сентября 1945